Axonopsis är ett släkte av kvalster. Axonopsis ingår i familjen Axonopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Axonopsis